Fairytale (egentligen fairy tale) kan avse:

 Fairytale (musikgrupp) – en svensk popgrupp
 Fairytale of New York – en julsång från 1987
 Fairy Tail – en mangaserie från 2006

Sånger 
 Fairytale (låt av Alexander Rybak) – Eurovisionsvinnare 2009
 Fairytale (låt av Eneda Tarifa) – Eurovisionbidrag 2016
 Fairytale of New York – en julsång från 1987